Damage bezeichnet:
 Damage, eine Comicserie
 den Originaltitel des Films Verhängnis (1992), von Louis Malle
 ein Album aus dem Jahr 2013 von Jimmy Eat World

Damage ist der Familienname folgender Personen:
 Charif Damage (* 1921), libanesischer Ringer
 Kriss Damage (* 1977), deutsch-kroatischer Hardcore-Techno-Produzent